Жан-Клод Трамбле — канадський хокеїст, грав на позиції захисника за збірну команду Канади.
 Франсуа-Луї Трамбле — канадський ковзаняр, спеціаліст із шорт-треку, дворазовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу.
 Яннік Трамбле — канадський хокеїст, захисник.

 Трамбле-ан-Франс — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені.
 Трамбле-ле-Віллаж — муніципалітет у Франції, регіон Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Трамбле (Іль і Вілен) — муніципалітет у Франції, регіон Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Ле-Трамбле-Омонвіль — муніципалітет у Франції, регіон Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Ле-Трамбле-сюр-Мольдр — муніципалітет у Франції, регіон Іль-де-Франс, департамент Івлін.
 Ле-Трамбле (Мен і Луара) — муніципалітет у Франції, регіон Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.

Див. також 
 Трембле